Кањада де Леон има више значења:

 Кањада де Леон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де Леон (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику